Wisembach (België), een plaats in de Belgische provincie Luxemburg
 Wisembach (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Vosges